El título All My Life puede referirse a:

 All My Life (1999), álbum de Jim Witter.
 All My Life (2003), álbum de Jocelyn Enriquez.
 All My Life (2007), álbum de Krezip.
 All My Life: Their Greatest Hits (2005), álbum de K-Ci & JoJo.

También es el nombre de varias canciones:

 All My Life (2012), canción de Alyona Lanskaya.
 All My Life (2007), canción de Billy Joel.
 All My Life (2002), canción de Foo Fighters.
 All My Life (), canción de Girl Next Door.
 All My Life (In the Ghetto) (2008), canción de Jay Rock.
 All My Life (1999), canción de Jim Witter.
 All My Life (1998), canción de K-Ci & JoJo.
 All My Life (1983), canción de Kenny Rogers.
 All My Life (), canción de Krezip.
 All My Life (1989), canción de Alyona Lanskaya.
 All My Life (), canción de Sam H. Stept.

Además es el nombre de varias películas y series de televisión:

 All My Life (2004), película (:d:Q4729111).
 All My Life (2008), película de Maher Sabry (:d:Q3535843).
 All My Life (2009), serie de televisión (:d:Q4729124).